Smålands nation har flera betydelser:

* Smålands nation, Uppsala – en studentnation vid Uppsala universitet
 Smålands nation, Lund – en studentnation vid Lunds universitet
 Smålands nation, Åbo – en tidigare studentnation vid Kungliga Akademien i Åbo
 Smålands nation, Växjö – en studentnation i Växjö vid Linnéuniversitetet
 Smålands nation, Göteborg – en tidigare studentnation i Göteborg som fanns 1965-1983